Adobe bezeichnet:
 einen luftgetrockneten Lehmziegel und daraus errichtete Bauten
 Adobe Inc., eine Softwarefirma

Adobe ist Namensbestandteil zahlreicher geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Orte:
 Adobe (Arizona) im Maricopa County
 Adobe (Montana) im Madison County – nicht mehr existent
 Adobe Colonia im El Paso County, Texas
 Adobe Corner im San Mateo County, Kalifornien
 Adobe Crossing im Pecos County, Texas
 Adobe Meadow im Santa Clara County, Kalifornien
 Adobe Mountain Trailer Park im Maricopa County, Arizona
 Adobe Ranch im Socorro County, New Mexico
 Adobe Walls im Hutchinson County, Texas – nicht mehr existent, gelistet im National Register of Historic Places
 Adobe Wells Mobile Home Park im Santa Clara County, Kalifornien
 Seen:
 Adobe Lake (Arizona), See im La Paz County
 Adobe Lake (New Mexico), See im Chaves County
 Adobe Pond, See im Baker County, Oregon
 Fließgewässer:
 Adobe Creek (San Francisco Bay) in Kalifornien
 Adobe Creek, Liste weiterer Flüsse in den Vereinigten Staaten mit diesem Namen
 Adobe Wall Creek in North Dakota
 Adobe Walls Creek in New Mexico
 Double Adobe Creek in New Mexico
 East Adobe Creek in Nevada
 East Fork Adobe Creek in Colorado
 West Fork Adobe Creek in Kalifornien
 Sonstige geographische Objekte:
 Adobe Acres Park, Park im Bernalillo County, New Mexico
 Adobe Bluffs Park, Park im San Diego County, Kalifornien
 Adobe Dam Regional Park, Park im Maricopa County, Arizona
 Adobe Mine, Mine im Stanislaus County, Kalifornien
 Adobe Officers Quarters Historical Marker, Park im Dawes County, Nebraska
 Adobe Park, Park im Alameda County, Kalifornien

Siehe auch: